Modo (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
 Modo (software), een 3D-pakket
 Mo-Do, een Italiaanse band